Канба́н-доска́ является одним из инструментов, который может использоваться при внедрении метода управления разработкой «Канбан».

Такие доски можно рассматривать как вариацию на тему традиционных канбан-карточек. Вместо сигнальных карточек, которые обычно обозначают потребность или пропускную способность, вместе с доской используются магниты, пластиковые фишки, цветные шайбы или стикеры для представления рабочих элементов и процессов. Каждый из этих объектов представляет собой этап производственного процесса и движется по доске, по мере прогресса. Такое движение соответствует движению процесса производства. Доска, как правило, разделена на три логические секции: «ожидание», «работа в процессе» и «завершенная работа». Сотрудники перемещают заметки в ту секцию доски, которая соответствует статусу задачи.

Приложение 
Методология канбан может быть использована для организации многих областей жизни. Существует множество вариаций канбан-доски.

Самые простые доски состоят из трех колонок: «сделать» (), «в процессе» (), «сделано»().

 Канбан-доска для команды по созданию программного обеспечения.

Наиболее популярная интерпретация канбан-доски для гибкой методологии разработки или, так называемой, lean-разработки включает следующие колонки в соответствии со статусом задач: обсуждается (), согласовано (), пишется код (), тестируется (), подтверждается () и сделано (). Также распространена практика именования столбцов иначе, например: далее, разработка, готово, одобрение клиента, перенос изменений на рабочий сервер.

Помимо возможности переименовывать столбцы / статусы на доске Kanban, имеется возможность и увеличивать количество столбцов, однако происходит это с условием дробления существующих.

 Канбан для маркетинговых команд
 Канбан для HR команд
 Управление личными задачами: так называемый «Личный Канбан» был описан и стал популярен благодаря Джиму Бенсону.

Основные принципы 
 визуализация рабочего процесса
 ограничение работы, которая находится в процессе
 перемещение задач от колонки к колонке
 мониторинг, адаптация и оптимизация

Онлайн-канбан-доска 
Хотя первоначально канбан-доска была реализована в физической форме, многие команды, особенно распределенные, пришли к пониманию удобства использования онлайн-досок.

Развитие онлайн-досок в стиле Kanban получило новый толчок в последнее время. Обусловлено это необходимостью работы по методологии Kanban удалённо.

Примечания

Ссылки 
 Kanban boards
 Kanban for software development

Управление проектами
Изобретения Японии